Membros da dinastia selêucida
 Seleuco I Nicátor
 Seleuco II Calínico
 Seleuco III Cerauno (ou Sóter)
 Seleuco IV Filopátor
 Seleuco V Filómetor
 Seleuco VI Epifânio Nicátor
 Seleuco Cibiosates (ou Filómetor)

Outros 
 Seleuco de Selêucia — filósofo grego
 Seleuco de Alexandria — gramático de Alexandria
 Seleuco (usurpador romano) — usurpador do Império Romano no século III

Desambiguações de história
Desambiguações de prenomes